CTA může být:

 CTA z anglického Central Tibetan Administration – Ústřední tibetská správa
 CTA z anglického Control Area – řízená oblast

Externí odkazy